Знаменский, Александр:
 Знаменский, Александр Владимирович (1877—1928) — профессиональный цирковой атлет, гиревик, борец.
 Знаменский, Александр Георгиевич (1861—после 1930) — настоятель собора в Юрьеве-Польском, член Государственной думы от Владимирской губернии.